Мар-дель-Плата 1966 — двадцать второй из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В турнире приняли участие 16 шахматистов. Помимо аргентинцев, в соревновании выступили представители СССР, США, Венгрии и ГДР.

Победу в турнире одержал экс-чемпион мира В. В. Смыслов, на пол-очка опередивший другого советского шахматиста Л. З. Штейна.

Турнир отличался крайне плотной борьбой в средней и нижней частях таблицы.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Аргентине
1966 год в шахматах